La Coupe de Suède de football 2003 est la  de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

Djurgårdens IF remet sa coupe en jeu.

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Phase finale

Finale

Notes et références

Lien externe 
  Résultats sur www.rsssf.com

2003
Suede
Sport en Suède en 2003